Malkara (district), een Turks district.
Malkara (geslacht), een geslacht van spinnen.